Dies ist eine Liste der Museen in Oederan:

 Dorfmuseum Gahlenz, Oederan-Gahlenz
 Webmuseum Oederan
 Miniaturpark Klein-Erzgebirge, Oederan

Oederan
Oederan
!